Hauber ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hauber (1879–1917), deutscher Historiker und Orientalist
 Eberhard David Hauber (1695–1765), deutscher Theologe, Superintendent von Stadthagen
 Ernst Christian Hauber (1730–1801), deutscher Topograph
 Friedrich Albert Hauber (1806–1883), deutscher Theologe, Generalsuperintendent
 Heinrich Hauber (1904–1983), deutscher Maler
 Joachim Hauber (* 1955), deutscher Virologe
 Johann Michael Hauber (1778–1843), deutscher katholischer Priester und Schriftsteller
 Joseph Hauber (1766–1834), deutscher Maler
 Josef Hauber (* 1944), deutscher Kirchenmusiker
 Karl Friedrich Hauber (1775–1851), deutscher Mathematiker
 Lukas Hauber (* 1931), Schweizer Geologe
 Michael Hauber (* 1958), deutscher Pianist und Musikpädagoge
 Per Hauber (* 1977), deutsch-schwedischer Musikmanager
 Ulrich Hauber (1885–1956), Biologe und von 1926 bis 1930 Präsident des St. Ambrose College
 Wolfgang Hauber (* 1959), deutscher Politiker (Freie Wähler)
 Zsolt Hauber (* 1968), ungarischer Trance-Musiker und Produzent

Hauber bezeichnet außerdem
 eine Nutzfahrzeug-Bauweise (Langhauber, Kurzhauber oder allgemein Hauber), siehe Frontlenker